San Luis Potosí je název míst v Mexiku:

 San Luis Potosí (stát) – jeden z 31 států Mexika,
 San Luis Potosí (město) – hlavní město stejnojmenného mexického státu.